Лу Даймънд Филипс () е американски актьор и режисьор.

Биография

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси